Zaccaria steht für:

 Zaccaria (Familie), genuesische Patrizierdynastie
 Zaccaria, Ortsteil der Gemeinde Abbadia San Salvatore, Provinz Siena, Italien

Zaccaria ist der Familienname folgender Personen:
 Alessio Zaccaria (* 1955), italienischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Antonio Maria Zaccaria (1502–1539), Begründer des Barnabitenordens und katholischer Heiliger
 Benedetto Zaccaria († 1307), Diplomat, Kaufmann und Admiral
 Claudio Zaccaria, Epigraphiker und Hochschullehrer 
 Francesco Antonio Zaccaria (1714–1795), italienischer Jesuit, Kirchenhistoriker und Literarhistoriker
 Nicola Zaccaria (1923–2007), griechischer Opernsänger (Bass)

Siehe auch:
 Zakaria